Сезон 2017 года — 22-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 20-й подряд, в котором команда приняла старт в Высшей лиге Чемпионата Беларуси.

Состав и статистика игроков

Форма 
Осенью 2016 года команда заключила соглашение на поставку формы с компанией Adidas. Титульный спонсор остался прежним — белорусская страховая компания «Белгосстрах», название и логотип которой нанесены на майки игроков.
Презентация формы прошла 7 марта на «Борисов-Арене». Домашний комплект формы: жёлтые майки и трусы, на груди V-образная вставка и логотип спонсора синего цвета. Гостевой комплект — аналогичный домашнему, но синий с жёлтыми элементами. Надписи, впервые в истории клуба, выполнены на белорусском языке.
Немного раньше, во время предсезонных сборов, был представлен резервный комплект формы: белого цвета с градиентным рисунком синего цвета на груди и фирменными полосками Adidas жёлтого цвета.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2017

Кубок Беларуси 2016/2017 
См. также: Кубок Беларуси 2016/17

БАТЭ стартовал в розыгрыше Кубка Беларуси со стадии 1/16 финала. 14 сентября 2016 года борисовчане разгромили в Могилёве местное Торпедо со счётом 4:0. На стадии 1/8 финала 21 сентября 2016 года на Борисов-Арене со счётом 4:2 была обыграна Ислочь (Минский район). 
Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2016.

1/4 финала 
Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал ФК «Минск». На этой стадии победитель был определён по сумме двух матчей и в обеих встречах с минимальным счётом победили борисовчане.

1/2 финала

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2017

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи 
Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Высшая лига. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Кубок Беларуси 2017/2018 
См. также: Кубок Беларуси 2017/18

1/16 финала

1/8 финала 

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал ФК «Ислочь» (Минский район). Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2018.

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2017/18

Квалификация 
Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2017/18

Квалификация 
Раунд плей-офф

Групповой этап 
Группа H

Итоговая таблица

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Тактические схемы

Примечания

Ссылки 

2017
БАТЭ